Deux navires de l'United States Navy on porté le nom dUSS Cassin :
 l', un destroyer de  en service de 1913 à 1933 ;
 l', un destroyer de classe Mahan en service de 1936 à 1946.

Voir aussi 
 

Cassin